Vick ist der Name folgender

— Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vick (Arkansas)
 Vick (Louisiana)
 Vick (Michigan)
 Vick (Texas)

— Personen:
 Arthur Vick (1911–1998), britischer Physiker
 Christian Georg Vick (1668–1739), deutscher Baumeister, Bruder von Sudfeld Vick
 Friedrich Vick (1629–1697), deutscher evangelischer Theologe, siehe Friedrich Viccus
 Graham Vick (1953–2021), britischer Opernregisseur
 Harold Vick (1936–1987), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Hermann Vick (1881–1956), deutscher Textilkaufmann
 Michael Vick (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler (Quarterback)
 Sudfeld Vick († 1718), deutscher Baumeister, Bruder von Christian Georg Vick
 Werner Vick (1920–2000), deutscher Handballspieler und Handballtrainer

— Unternehmen:
 Vick Chemical Company

Siehe auch:

 Vic (Begriffsklärung)
 Vicq
 Vik
 Wick
 Fick